Filip Horanský  e Serhij Stachovs'kyj erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare. 

In finale Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov hanno sconfitto Petr Nouza e Andrew Paulson con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (primo turno)
  Nikola Ćaćić /  Jonny O'Mara (primo turno)

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (campioni) 
  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (quarti di finale)

Wildcard 

  Miloš Karol /  Lukáš Pokorný (primo turno)

  Peter Nad /  Peter Benjamín Privara (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Slovak Open 2022